Eusèbe est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et étymologie 
Eusèbe est un prénom masculin antique, très peu usité aujourd'hui. Il a pour forme féminine Eusébie.

En grec, le prénom, dérivé du mot eusébie, est composé de eu (εὖ) « bien » et sebein (σέβειν) « respecter ». Eusèbe peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Autres religieux 
 Eusèbe, pape pendant 5 mois en 310.
 Eusèbe de Césarée (), théologien et historien de l'Église ;
 Eusèbe d'Émèse (), théologien de l'Église ;
 Eusèbe de Verceil (), évêque ;
 Eusèbe I de Saint-Paul-Trois-Châteaux, saint et évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
 Eusèbe de Nicomédie († 342), évêque de Constantinople, qui fut un partisan déclaré de l'arianisme et un adversaire acharné d'Athanase d'Alexandrie ;
 Eusèbe de Dorylée (), évêque de Dorylée qui combattit le nestorianisme ;
 Eusèbe d'Alexandrie, auteur fictif d'un recueil d'homélies anonyme en grec ;
 Eusèbe gallican, auteur supposé d'un recueil de sermons constitué en Gaule au début du Moyen Âge ;
 Eusèbe de Paris (), évêque de Paris vers 550 ;
 Eusèbe d'Antibes (), évêque d'Antibes entre 549 et 573 ;
 Eusèbe II de Saint-Paul-Trois-Châteaux, évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux (584-585) ;
 Eusèbe Brunon (), évêque d'Angers de 1047 à 1081.

Rois 
 Eusèbe de Vannes (), roi de Vannes.

Personnages de fiction 
 Eusèbe est le nom d'un lapin dans la bande dessinée De Cape et de Crocs. Un personnage d'origine espagnole, l'appelle “Eusebio”, et un autre, savant allemand, le nomme en latin “Eusebius”.
 Eusabios est le nom d'un soldat dans le péplum Le Choc des Titans de 2010.
 Eusæbius est le nom de l'enchanteur dans la comédie française Les Visiteurs, ainsi que dans le second film, Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2. Le personnage a un descendant à l'époque moderne dans Les Visiteurs 3 : La Révolution qui se nomme Ferdinand Eusèbe.
 Eusèbe est le prénom d'un des "Enfants de la Résistance", une série de bande dessinée (Benoit Ers et Vincent Dugomier).

Pseudonymes 
 Eusebius est un des pseudonymes de Robert Schumann dans la revue Neue Zeitschrift für Musik, et dans ses journaux et lettres intimes.

Toponymes 

 Rivière à Eusèbe, un affluent de la rivière de Saint-Godefroi, coulant Hope Town et de Saint-Godefroi et dans la MRC Bonaventure, dans Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Petite rivière Eusèbe, un affluent de rivière Ashuapmushuan, coulant dans Saint-Félicien, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.

Notes et références

Voir 
 Eusébio, la version espagnole, portugaise et italienne du prénom.

Prénom